Крупнов, Александр: Крупнов, Александр Евгеньевич (род. 1941) — российский государственный деятель.
 Крупнов, Александр Иванович (род. 1939) — советский учёный-психолог.